Кеяну-Мік () — комуна в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд.
 Кеяну-Мік () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Адміністративний центр комуни Кеяну-Мік.
 Кеяну-Мік () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Кеяну.